Le  championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 20 ans (Juniors) se déroulera du 25 août au  à Brno (République tchèque) et Nitra (Slovaquie).

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule 1 

|}

|}

Poule 2 

|}

|}

Tour final

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP :  Pavel Pankov
Meilleur marqueur:  Bartosz Bucko
Meilleur attaquant :  Tonček Štern
Meilleur serveur :  Nohoarii Paofai
Meilleur contreur :  Maxim Belogortsev
Meilleur passeur :  Pavel Pankov
Meilleur libero :  Kacper Piechocki
Meilleur réceptionneur :  Tomasz Fornal

Liens internes

Les compositions

Liens externes 
 La page de la compétition sur le site de la Confédération Européenne de Volleyball

Moins 21 2014
Europe masculin moins de 20 ans
Volley-ball masculin moins de 20 ans 2014
Volley-ball masculin moins de 20 ans 2014
Volley-ball masculin moins de 21 ans Europe 2014
Sport en Tchéquie en 2014
Sport en Slovaquie en 2014
Sport en août 2014
Sport en septembre 2014